ISO 3166-2:MT — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Мальте. Стандарт охватывает 68 местных советов Мальты. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1, для Мальты — MT и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код местных советов образован двухсимвольным числом. Геокоды местных советов являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — MT, присвоенного Мальте в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Мальты 
Геокоды 68 местных советов  административно-территориального деления Мальты.

Геокоды пограничных Мальте государств 
 Италия — ISO 3166-2:IT (на севере (морская граница)),
 Ливия — ISO 3166-2:LY (на юге (морская граница)),
 Тунис — ISO 3166-2:TN (на юго-западе (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Мальты

Ссылки 
 Геокоды Мальты 
 Геокоды Мальты 

2:MT